Gesell est un nom de famille et un toponyme.

 Arnold Gesell (1880-1961), psychologue et pédiatre américain ;
 Claudia Gesell (1977), athlète allemande ;
 Silvio Gesell (1862-1930), commerçant belge, théoricien monétaire et initiateur de la monnaie franche.

un toponyme 
 Villa Gesell est un arrondissement de la province de Buenos Aires.

Voir aussi 
 Gsell

Patronyme allemand